Brăila steht für:

 Brăila, Kreishauptstadt des gleichnamigen Kreises und Sitz der Planungsregion Südost in Rumänien

 Kreis Brăila, ein Kreis in  in der Region Walachei, Rumänien

Brăila ist der Familienname folgender Personen:

 Pavel Brăila (* 1971), moldauischer Konzeptkünstler
 Ștefan Mihăilescu-Brăila (1925–1996), rumänischer Schauspieler